Балиста може да се отнася за:

 Балиста (узурпатор)
 Балиста (оръжие)